Жофруа V или Џефри V (24. август 1113 – 7. септембар 1151) — звани Лепи и Плантагенет — је био гроф Анжуа, Тура и Мена наслеђивањем од 1129, а затим војвода Нормандије освајањем од 1144. У браку са Матилдом, кћерком и наследницом Хенрија I, Жофруа је добио сина Хенрија, који ће наследити енглески престо и успоставити династију Плантагенет. По Жофруином матичном поседу Анжу биће названа три краља Енглеске и ентитет који ће у 12. веку бити познат као Анжујско царство.

Породично стабло 

Рођени 1113.
Умрли 1151.
Војводе Нормандије